Ez a lap az ALVINNN!!! és a mókusok című animációs sorozat epizódjainak listáját tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad (2015–2016)

2. évad (2016–2017)

3. évad (2017–2019)

4. évad (2019–2021)

5. évad (2021–)

Jegyzetek

Források 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái